Newham est un borough londonien

Newham est aussi un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1860-1944), joueur anglais de cricket
 (1914-1995), joueur australien de rugby
 (née en 1991), chanteuse et compositrice australienne

Toponyme

, ville de l'État de Victoria

,quartier de Middlesbrough dans le Yorkshire du Nord

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme